Осетро́во:
 Осетрово — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области
 Осетрово — речной порт в г. Усть-Кут Иркутской области
 Осетрово — рабочий посёлок (до 1954 года), включённый в состав г. Усть-Кут
 Осетрово — деревня в Нижегородской области

См. также 
Осётр (значения)